Arroyito de las Flores ist der Name folgender Flüsse in Uruguay:

 Arroyito de las Flores (Arroyo Maestre Campo), Nebenfluss des Arroyo Maestre Campo
 Arroyito de las Flores (Arroyo Solís Grande), Nebenfluss des Arroyo Solís Grande

Siehe auch:
 Arroyo de las Flores
 Arroyuelo de las Flores